Miejscowości w USA:
 Anson – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Anson – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Anson – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Jones
 Anson – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Chippewa
Gminy w USA:
 Anson (ang. Anson Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Anson (ang. Anson Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Chippewa
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Anson (ang. Anson County) – w stanie Karolina Północna
Okręty Royal Navy:
 HMS Anson 
Samoloty:
 Avro Anson – brytyjski samolot wielozadaniowy